Oulad Imloul är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den norra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Oulad Imloul ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Oulad Imloul är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Koudyet Bzazeq,  meter över havet,  km söder om Oulad Imloul. Runt Oulad Imloul är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Oulad Imloul är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Oulad Imloul är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Marrakech-Tensift-Al Haouz